Процко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Процко, Андрей Андреевич (род. 1947) — советский футболист, нападающий, советский и украинский тренер.